EAG est un sigle qui peut signifier :
 European Amusement and Gaming Expo, une exposition consacrée aux jeux (jeux vidéo, jeux d'arcade, machines à sous, divertissement) ;
 Ensemble à gauche, une coalition politique de gauche présent dans les cantons de Genève et de Vaud (Suisse) ;
 En avant de Guingamp, un club de football ;
 En avant de Guingamp (féminines), sa section féminine ;
 EA Games, une marque d'Electronic Arts ;
 encéphalite amibienne granulomateuse, la maladie parasitaire provoquée par l'amibe Naegleria fowleri ou Acanthamoeba;
 extinction automatique à gaz ;
 Évolution de l'agrégation des galaxies, un logiciel libre de calcul de coefficient d’agrégation d’une distribution de galaxies à partir d'images fournies par telescope ;
 électroantennographie, une technique d'électrophysiologie utilisée sur les insectes ;
 European Aerostudent Games, un tournoi sportif pour les étudiants européens en aéronautique.